Marienwerder of Mariënwerder kan verwijzen naar:
Marienwerder (Barnim), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Marienwerder (district), een district in West-Pruisen
Kwidzyn (Duits: Marienwerder), een stad in het Poolse woiwodschap Pommeren